Червоная Поляна () — село в Маловисковском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 57 человек. Почтовый индекс — 26213. Телефонный код — 5258. Код КОАТУУ — 3523182002.

Местный совет 
26213, Кировоградская обл., Маловисковский р-н, с. Кировка, ул. Карла Маркса, 20

Ссылки 
 Червоная Поляна на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области

Примечания 

Населённые пункты Маловисковского района